

Astronomia 
 89 Giulia  – asteroide della fascia principale

Automobilismo 
 Alfa Romeo Giulia  – Modello di autovettura prodotto dall'Alfa Romeo dal 1962 al 1977
 Alfa Romeo Giulia (2016)  – Modello di autovettura presentato dall'Alfa Romeo nel 2015 e commercializzato dal 2016

Cinema 
 Giulia  – film drammatico del 1977 di Fred Zinnemann

Geografia 
Italia
 Via Giulia  – strada del centro storico di Roma
 Via Giulia  – antica via di Genova, nel quartiere Portoria
Svizzera
 Giulia  – torrente del Canton Grigioni

Musica 
 Giulia  – canzone di Tony Massarelli del 1967 pubblicata nel 45 giri Giulia/Quando tu tornerai
 Giulia  – canzone di Cino Benci del 1967 pubblicata nel 45 giri Giulia/Il progresso
 Giulia  – canzone di Antonello Venditti del 1978 pubblicata nel 45 giri Bomba o non bomba/Giulia e nell'album Sotto il segno dei pesci
 Giulia  – canzone degli Alunni del Sole del 1981 pubblicata nell'album Carezze
 Giulia  – canzone di Gianni Togni del 1984 pubblicata nel 45 giri Giulia/Ti voglio dire e nell'album Stile libero
 Giulia  – canzone di Fabio Concato del 1992 pubblicata nell'album In viaggio
 Giulia  – canzone di Roberto Mariani del 1992 pubblicata nel 45 giri Ex/Giulia
 Giulia  – canzone degli Statuto del 2002, cover di Thrill me up dei Toasters, pubblicata nel singolo omonimo
 Giulia  – singolo del 2003 di Maurizio Braccagni (DJ Lhasa)
 Giulia  – singolo del 2003 di Maurizio Braccagni (DJ Lhasa) con remix di Gabry Ponte
 Giulia  – canzone di Nevio del 2007 pubblicata nel singolo Firenze/Giulia

Persone 
"Giulia" era il cognomen portato dalle donne appartenenti alla gens Iulia nell'Antica Roma. Fra queste:
 Giulia  – moglie di Gaio Mario (sposata intorno al 110 a.C.)
 Giulia (104 a.C. – dopo il 39 a.C.) – madre del triumviro Marco Antonio
 Giulia maggiore  – sorella di Gaio Giulio Cesare
 Giulia minore (101 a.C. circa – 51 a.C.) – sorella di Gaio Giulio Cesare
 Giulia (76-54 a.C.) – figlia di Gaio Giulio Cesare
 Giulia maggiore (39 a.C.-14 d.C.) – figlia di Ottaviano
 Giulia minore (19 a.C.-28-29 d.C.) – figlia di Giulia maggiore figlia di Augusto
 Giulia Livilla (5 – 43) – figlia di Druso minore
 Giulia Livilla (17-18 – 41-42) – figlia di Germanico e di Agrippina maggiore e sorella di Caligola:
 Giulia (64-91) – figlia dell'imperatore Tito
 Giulia – cantante rumena
 Giulia – wrestler giapponese

Altro 
 Giulia  – nome proprio di persona italiano femminile
 Giulia – serie televisiva statunitense andata il onda fra il 1968 ed il 1971
 Giulia – colubrina pesante fusa a Ferrara nel 1512 da Alfonso I d'Este. Fu distrutta probabilmente entro il XVIII secolo

Pagine correlate 
Giulio (disambigua)
Giulietta
Julia